Johan Sems, een Nederlandse cartograaf, landmeter en ingenieur
 Witali Sems, een Kazachs atleet
 Wjatscheslaw Sems, een Kazachs atleet